La palabra compuesta japonesa o nipona Murakami significa aldea de arriba y se ha transformado en un apellido célebre, aquí se hace referencia a dos "clanes" del medioevo japonés.

El clan Murakami puede hacer referencia a:

 Clan Murakami (Shinano) - encabezado por Murakami Yoshikiyo durante el periodo Sengoku.
 Clan Murakami (Chugoku) - aliados del clan Mōri de la provincia de Aki durante el periodo Sengoku.